Гранха Санта Роса има више значења:

 Гранха Санта Роса (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Роса (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Роса (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Роса (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику